

Toponymes 
 Taber est un district municipal situé dans la province d'Alberta au Canada.
 Taber est une ville située dans la province canadienne d'Alberta.

Patronymes 
 Catherine Taber (1979-/) est une actrice américaine.
 Norman Taber (1891-1952) est un athlète américain spécialiste du demi-fond.

Toponymie
Homonymie de patronyme